7-й выпуск Тура Германии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Германии. Гонка проводилась с 9 по 25 июня 1938 года. Победу одержал немецкий велогонщик Херман Шильд.

После завершения соревнования победитель гонки был награжден премией в сумме 600 рейхсмарок от компаний Deutschen Verlag и BZ am Mittag. Кроме того, ему подарили мотоцикл фирмы Adler. Победители этапов получили по 100 рейхсмарок от компании Fichtel & Sachs.

Участники 
На старт соревнования в Берлине вышли 62 гонщика из 12 команд, в том числе 4 иностранных. До финиша гонки доехали 35 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 15 этапов общей протяженностью 3794,6 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Тур Германии 1938 на FirstCycling

1938 год в велоспорте
Спорт в Германии в 1938 году
Июнь 1938 года